Vysočina ist der Name

 einer Landschaft (geologische Region, Tourismusregion) in Tschechien, siehe Böhmisch-Mährische Höhe
 einer höheren selbstverwaltenden Gebietseinheit in Tschechien, siehe Kraj Vysočina
 einer Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien, siehe Vysočina (Ort)